BK steht als Abkürzung für:

 BK-Infektion, Infektion mit dem BK-Virus
 Bacillus Koch, siehe Mycobacterium tuberculosis
 Basisklassifikation
 Bekennende Kirche, eine ehemalige Oppositionsbewegung evangelischer Christen
 Berufskolleg
 Betriebskosten
 Blaues Kreuz
 Blockkennzeichen
 Blut & Kasse, früher BK (* 1984), deutscher Rapper
 Boxer, Kardan, Motorradmodell des VEB Motorradwerk Zschopau, siehe MZ BK 350
 Braunschweiger Kasse, ehemalige Ersatzkasse
 Breitbandkabel, ein Übertragungsmedium für Rundfunk und Daten
 Brüel & Kjær, einen dänischen Akustik- und Messtechnikhersteller
 Bund Deutscher Bibelkreise
 Bundeskanzlei
 Bundeskanzler (Deutschland)
 Bundeskriminalamt (Österreich) 
 Burger King, eine Fastfoodkette
 Kosovo nach dem ICAO-Code
 Wspomogatelnaja komanda, Gefangenenkommandos in der Sowjetunion

Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland:
 Landkreis Backnang (bis 1972)
 Landkreis Börde (für Bördekreis, seit 2007)
 Rems-Murr-Kreis (für Backnang, seit 2013)
 Landkreis Schwäbisch Hall (für Backnang, seit 2018)
 Griechenland: Attika, für künftige Zulassungen freigehalten, siehe Attika (griechische Region)
 Großbritannien: Birmingham
 Niederlande: Lkw mit einem Gewicht über 3,5 t, siehe Kfz-Kennzeichen (Niederlande)
 Norwegen: Follo in der Provinz Viken
 Österreich: Konsul im Burgenland
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Finnland, siehe Kfz-Kennzeichen (Schweden) #Diplomatenkennzeichen
 Slowakei: Okres Banská Bystrica (noch nicht vergeben)
 Tschechien: Okres Blansko, deutsch: Blanz (auslaufend)
 Ukraine: Oblast Riwne

.BK steht als Abkürzung für:
 Bundeskriminalamt (Österreich)

Bk steht für:
 Berkelium, ein chemisches Element
 Blockstelle, Bahnanlage
 °Bk, Grad Barkometer

Siehe auch:
 Beka
 Beca

Abkürzung